Palavra Puxa Palavra foi um concurso patrocinado pela Lojas Excel e exibido primeiramente na RTP2 e depois na RTP1. Da sua versão original Super Password, foram criadas diversas adaptações por todo o mundo.

Formato 
Palavra Puxa Palavra é um emocionante gameshow no qual as mentes mais rápidas, com as pistas certas, podem ganhar fabulosos prémios.

O jogo opõe duas equipas, cada uma das quais composta por um concorrente e por um convidado, que competem entre si em vários rounds, cada um com o objetivo de decifrar um enigma diferente. Por cada enigma existem 5 palavras-chave que ajudam na descoberta do mesmo.

Alternadamente, os elementos de cada equipa assumem o papel de emissor e recetor das pistas.

De dois em dois rounds surge uma palavra-cheque, que funciona como um bónus para o participante que até então tiver acumulado mais pontos. Se a desvendar com apenas três pistas, recebe o prémio.

Para o jogo final, o concorrente apurado escolhe o convidado que o acompanha e dispõe de apenas um minuto para adivinhar 10 palavras, que começam numa determinada letra do alfabeto e continuam pelas letras subsequentes.

Curiosidades 
 Derivado do americano Super Password, Palavra Puxa Palavra estreou na RTP em 1990.
 Com apresentação de António Sala, foi um concurso de grande sucesso, tendo-se mantido no ar durante 4 anos.
 As 3 primeiras temporadas foram exibidas na RTP2, aos domingos à noite. Na última temporada, devido ao considerável sucesso, transitou para a RTP1.
 Ana Bola foi convidada quer no primeiro, quer no último programa: no primeiro, fez-se acompanhar por Júlio César e, no último, por Vítor de Sousa.
 Os Gato Fedorento, nos Tesourinhos Deprimentes do Diz que É uma Espécie de Magazine, relembraram peripécias deste programa.
 O concurso era patrocinado pelas lojas Excel.
 Findo o Palavra Puxa Palavra, a RTP colocou, em sua substituição, o concurso A Grande Pirâmide. O formato era em tudo semelhante, desde o conceito do concurso, passando pelo patrocinador – Lojas Excel – e pelo locutor – Vítor Nobre.

Ligações externas 

Programas da RTP1
Game shows de Portugal
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1990
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1994
Programas de televisão em língua portuguesa